Сезон 2014—2015 годов стал для ФК «Черноморец» Одесса 24-м в чемпионатах и розыгрышах кубка Украины, а также 77-м со дня основания футбольного клуба. Это 20-й сезон команды в высшем дивизионе чемпионата Украины и 6-й в Премьер-лиге Украины.

Клуб

Тренерский штаб

До зимнего трансферного окна 2014/2015 гг.

После зимнего трансферного окна 2014/2015 гг.

Экипировка и спонсоры

Форма

Изменения в составе 
Во время зимнего трансферного окна 2014/15 гг. основной состав «моряков» пополнили футболисты молодёжного состава одесского «Черноморца» Артём Филимонов и Евгений Смирнов (вернулся из аренды в ФК «Тирасполь»). Также основной состав пополнил игрок молодёжного состава донецкого «Металлурга» Александр Калитов.

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Хронология сезона 

 25 июля 2014 г. Одесская команда огласила заявку для участия в украинской премьер-лиге сезона 2014/15 гг.
 26 июля 2014 г. «Черноморец» успешно стартовал в новом сезоне, обыграв в Одессе в матче 1-го тура чемпионата Украины со счётом 4:0 дебютанта премьер-лиги донецкий «Олимпик». В матче, который стал первой (домашней) победой в сезоне/чемпионате Украины, голевыми дублями отметились игроки хозяев поля — Алексей Гай и Виталий Балашов. В составе гостей на замену вышел президент клуба — Владислав Гельзин.
 31 июля 2014 г. «Моряки» неудачно стартовали в розыгрыше Лиги Европы УЕФА 2014/15 гг., уступив в гостях, в первом матче 3-го квалификационного раунда команде «Сплит» из одноимённого хорватского города — 0:2. Это было первое (выездное) поражение одесской команды в сезоне.
 4 августа 2014 г. В матче 2-го тура чемпионата Украины «Черноморец» сыграл вничью (3:3) с мариупольским «Ильичёвцем». Это была первая ничья «моряков» в текущем сезоне. Формально «хозяевами поля» была мариупольская команда, хотя игра проходила в Одессе.
 7 августа 2014 г. В ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «моряки» не смогли обыграть в Одессе хорватский клуб «Сплит» — итог матча 0:0. По сумме двух матчей «Черноморец» уступил 0-2, и в итоге выбыл из розыгрыша европейского клубного турнира.
 11 августа 2014 г. В матче 3-го тура чемпионата Украины «моряки» минимально обыграли в Одессе луцкую «Волынь» — 1:0.
 16 августа 2014 г. Со счётом 0:0 в Одессе завершился матч 4-го тура чемпионата Украины между «Черноморцем» и командой «Заря» (Луганск).
 23 августа 2014 г. «Моряки» стартовали в 24-м розыгрыше кубка Украины по футболу, обыграв в гостях черновицкую «Буковину» с крупным счётом 4:0. Своим первым дублем в составе «Черноморца» отметился Сергей Назаренко.
 30 августа 2014 г. В матче 5-го тура первенства Украины «моряки» уступили в Киеве местному «Динамо» со счётом 0:2. Это было первое (выездное) поражение «Черноморца» в нынешнем чемпионате Украины.
 13 сентября 2014 г. В Одессе, в матче 6-го тура национального чемпионата «моряки» уступили донецкому «Шахтёру» со счётом 0:2. Это было первое домашнее поражение «Черноморца» в текущем чемпионате Украины.
 21 сентября 2014 г. Со счётом 0:0 в Ужгороде завершился матч 7-го тура чемпионата Украины между местной «Говерлой» и одесским «Черноморцем».
 28 сентября 2014 г. В первом матче 1/8 финала кубка Украины, «моряки» уступили со счётом 1:2 в Днепродзержинске местной команде «Сталь».
 4 октября 2014 г. Со счётом 2:2 в Одессе завершился матч 8-го тура чемпионата Украины между «Черноморцем» и донецким «Металлургом».
 17 октября 2014 г. Дирекция украинской премьер-лиги перенесла матчи 10-го тура чемпионата Украины на декабрь 2014 года.
 19 октября 2014 г. В Днепропетровске, в матче 9-го тура национального первенства «моряки» уступили местному «Днепру» со счётом 1:2.
 29 октября 2014 г. Ответный матч 1/8 финала кубка Украины против днепродзержинской «Стали» «моряки» выиграли со счётом 2:1. По итогам основного времени двух матчей было назначено дополнительное время, после которого счёт не изменился. Победа по сумме двух матчей пришла к одесской команде в серии послематчевых пенальти — 4:2.
 1 ноября 2014 г. Нулевой ничьёй (0:0) завершился в Запорожье матч 11-го тура чемпионата Украины между местным «Металлургом» и одесским «Черноморцем».
 8 ноября 2014 г. «Моряки» прервали семиматчевую бызвыигрышную серию в национальном чемпионате, минимально обыграв в Одессе в матче 12-го тура первенства Украины полтавскую «Ворсклу» — 1:0.
 20 ноября 2014 г. Дирекция украинской премьер-лиги перенесла матч 13-го тура чемпионата Украины между харьковским «Металлистом» и одесским «Черноморцем» на более поздний срок.
 29 ноября 2014 г. «Моряки» неудачно начали 2-й круг национального первенства, уступив в Киеве в матче 14-го тура чемпионата Украины донецкому «Олимпику» со счётом 1:2.
 7 декабря 2014 г. В Одессе, в матче перенесённого 10-го тура чемпионата Украины «Черноморец» и львовские «Карпаты» разошлись миром — 0:0.
 16 декабря 2014 г. Главный тренер «моряков» Роман Григорчук расторгнул контракт с ФК «Черноморец» (Одесса). Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Александр Бабич.
 25 февраля 2015 г. Одесская команда подписала договор с торговой компанией «Euphoria Trading FZE» (ОАЭ) о предоставлении компании статуса спонсора ФК «Черноморец» до конца сезона 2014/2015 гг.
 27 февраля 2015 г. Нулевой ничьёй (0:0) завершился в Днепропетровске матч 15-го тура чемпионата Украины между одесским «Черноморцем» («хозяева») и мариупольским «Ильичёвцем» («гости»). Это был первый официальный матч «моряков» под руководством Александра Бабича.
 8 марта 2015 г. В матче 16-го тура первенства Украины «моряки» сыграли вничью (1:1) в Луцке с местной «Волынью». По решению КДК ФФУ матч проходил без зрителей.
 15 марта 2015 г. «Моряки» уступили со счётом 0:1 луганской «Заре» в матче 17-го тура чемпионата Украины. «Заря» принимала одесскую команду в Запорожье.
 1 апреля 2015 г. В первом матче 1/4 финала кубка Украины, «моряки» уступили со счётом 0:4 днепропетровскому "Днепру. Матч проходил в Киеве.
 4 апреля 2015 г. «Черноморец» уступил со счётом 0:2 киевскому «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата Украины. Одесская команда принимала «гостей» в Киеве.
 8 апреля 2015 г. «Моряки» уступили в Днепропетровске местному «Днепру» (0:1) в ответном матче 1/4 финала кубка Украины. По сумме двух матчей «Черноморец» проиграл 0-5, и в итоге выбыл из розыгрыша турнира.
 11 апреля 2015 г. Во Львове, в матче 19-го тура первенства Украины «Черноморец» проиграл донецкому «Шахтёру» со счётом 0:5. Это самое крупное поражение «моряков» в текущем сезоне, и в официальных матчах против донецкой команды.
 19 апреля 2015 г. В матче 20-го тура первенства Украины «моряки» сыграли вничью (1:1) с ужгородской «Говерлой». Одесская команда принимала «гостей» в Киеве.
 25 апреля 2015 г. «Черноморец» проиграл со счётом 0:1 донецкому «Металлургу» в матче 21-го тура чемпионата Украины. Игра проходила в Киеве.
 3 мая 2015 г. В матче 22-го тура первенства Украины «моряки» проиграли днепропетровскому «Днепру» со счётом 0:3. Одесская команда принимала «гостей» в Днепропетровске.
 10 мая 2015 г. «Черноморец» проиграл со счётом 0:2 во Львове местным «Карпатам» в матче 23-го тура чемпионата Украины.
 15 мая 2015 г. В матче 24-го тура первенства Украины «моряки» сыграли вничью (0:0) с запорожским «Металлургом». Одесская команда принимала «гостей» в Киеве.
 20 мая 2015 г. В Харькове, в перенесённом матче 13-го тура чемпионата Украины «Черноморец» сыграл вничью (0:0) с местным «Металлистом».
 24 мая 2015 г. В матче 25-го тура первенства Украины «моряки» уступили в Полтаве местной «Ворскле» со счётом 0:2.
 31 мая 2015 г. Матч 26-го тура чемпионата Украины «Черноморец» — «Металлист» не состоялся из-за отмены игры.
 17 июня 2015 г. «Черноморец» и «Металлист» не сыграют отменённый матч 26-го тура чемпионата Украины, поскольку УПЛ решила не учитывать его в итоговой турнирной таблице чемпионата Украины.

Чемпионат Украины

Матчи

1-й круг

2-й круг

Итоговая турнирная таблица 

Примечания:
 Матч 14-го тура между луцкой «Волынью» (дома) и харьковским «Металлистом» (в гостях) был остановлен на 89-й минуте при счете 1:2 в пользу «Металлиста» из-за беспорядков, которые спровоцировали болельщики «Волыни». 25 января 2015 года КДК ФФУ принял решение аннулировать результат встречи и засчитать «Волыни» техническое поражение со счетом 0:3.</small>
 Матч 26-го тура между одесским «Черноморцем» и харьковским «Металлистом» не состоялся из-за отмены игры. УПЛ приняла решение не учитывать матч в итоговой турнирной таблице чемпионата Украины.

Итоги выступлений команды в турнире

Общая статистика

Результаты по турам

График движения команды в таблице чемпионата по турам

Игроки команды в турнире 
  Подробнее

Кубок Украины

Матчи 
  Подробнее
   1/16 финала 

 1/8 финала 

 1/4 финала

Итоги выступлений команды в турнире

Игроки команды в турнире 
  Подробнее

Лига Европы УЕФА 

«Черноморец» 11-й раз в своей истории принял старт в европейских клубных турнирах, и второй раз принял участие в Лиге Европы УЕФА.

Квалификация

Матчи 
3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

  
  Этот матч стал юбилейным, 50-м матчем одесской команды в европейских клубных турнирах УЕФА.

Итоги выступлений команды в турнире

Игроки команды в турнире 
  Подробнее

Статистика сезона

Зрительская статистика

Игроки команды в различных сборных 
(См. также: )

3 сентября 2014 г. Кирилл Ковальчук дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против сборной Молдавии (1:0). Главный тренер украинской сборной Михаил Фоменко выпустил Ковальчука на 27-й минуте матча вместо Анатолия Тимощука. В этом же матче в заявку сборной Украины попал вратарь «Черноморца» Дмитрий Безотосный.

8 сентября 2014 г. Кирилл Ковальчук впервые вышел в основном составе национальной сборной. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против сборной Словакии (0:1), где он отыграл 65 минут. В этой же игре в заявке сборной Украины был вратарь «Черноморца» Дмитрий Безотосный.

9 октября 2014 г. на отборочный матч чемпионата Европы 2016 года Беларусь — Украина (0:2) в заявку сборной Украины попал Кирилл Ковальчук, а в заявку сборной Беларуси — Михаил Сиваков, однако ни один ни другой на поле не вышли. Через три дня (12 октября 2014 г.) эти же футболисты снова попали в заявки на отборочные матчи чемпионата Европы 2016 года — Ковальчук в заявку сборной Украины на матч против Македонии, а Сиваков в заявку сборной Беларуси на матч против Словакии. Но вновь, ни один ни другой на поле не появились.

15 ноября 2014 г. в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года Люксембург — Украина (0:3), Кирилл Ковальчук вышел на поле на 85-й минуте, заменив Дениса Олейника. 18 ноября 2014 г. Ковальчук полностью отыграл второй тайм за сборную Украины, в товарищеском матче против сборной Литвы (0:0), выйдя на замену вместо Виталия Вернидуба.

Разное 
Кирилл Ковальчук вошёл в  2014 года — № 2 (опорный полузащитник).

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2014/2015
 Кубок Украины по футболу 2014/2015
 Лига Европы УЕФА 2014/2015
 Украинские футбольные клубы в еврокубках (2010—2020)
 Футбольный клуб «Черноморец» (Одесса) в еврокубках
 Сборная Украины по футболу

Примечания 

2014/2015
Черноморец Одесса
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015